Pippi Langkous - Zweedse kinderboekenserie van Astrid Lindgren, waarvan afgeleid:
Pippi Langkous (animatieserie), Canada/Duitsland/Zweden
Pippi Langkous (film uit 1949), Zweden
Pippi Langkous (film uit 1969), Zweden/Duitsland
Pippi Langkous (film uit 1984), Sovjet-Unie
Pippi Langkous (film uit 1988), Verenigde Staten/Zweden
Pippi Langkous (film uit 1997), Canada/Duitsland/Zweden
Pippi Langkous (film uit 1999), Canada/Duitsland/Zweden
Pippi Langkous (televisieserie), Zweden/Duitsland